El Torneig de Sant Petersburg 2021, oficialment conegut com St. Petersburg Open 2021, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 24 i el 31 d'octubre del 2021 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia.

El tennista croat Marin Čilić va aconseguir el vintè títol individual del seu palmarès, i el segon títol a Sant Petersburg deu anys després del primer (2011).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2021
ATP Tour 2021